Muzyka z Drogi - polski zespół powstały w 1999 roku. Muzyka z Drogi wykonuje tradycyjne pieśni ukraińskie, polskie i rosyjskie.

Dyskografia 
Uczestnictwo w nagraniu płyt Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej - Fundacji Muzyka Kresów:
 Pieśni polskie (2001)
 Kołysanki (2002)
Płyty własne
 Muzyka z drogi. Pieśni z Polski, Ukrainy i Rosji (2005)

Bibliografia 
 http://www.folkowa.art.pl/index.php?opcja=zespoly&&aid=1727&&act=show&&lang=pl
 http://www.serpent.pl/etno/bands/muzyka_z_drogi.html

Przypisy 

Polskie zespoły folkowe